Melbourne World Challenge 2015 – mityng lekkoatletyczny, który odbył się 21 marca 2015 w australijskim Melbourne. Zawody były pierwszą odsłoną cyklu World Challenge Meetings rozgrywanego pod egidą IAAF.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 

2015 w lekkoatletyce
Melbourne World Challenge
2015 w Australii